Намикипа има више значења:

 Општина Намикипа (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Намикипа (Намикипа, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику